O Estádio Nacional de Samoa está localizado em Apia. É a casa da Seleção de Samoa de Futebol. Tem capacidade para 3.500 pessoas.

Estádios nacionais
Apia